Veltman est un patronyme porté notamment par :

 Alexandre Veltman (1800–70), écrivain russe ;
 Calvin Veltman (1941-), sociologue, démographe et sociolinguiste américain ;
 Joël Veltman (1992-), footballeur international néerlandais ;
 Martinus Veltman (1931-2021), physicien néerlandais.